Az 1976-os magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Osztályozó az OB I-be jutásért 
Egri Dózsa–BSE 10–3 és 5–3

OB II/B 
Bajnokság végeredménye: 1.Kecskemét; 2.Bp. Építők; 3.Bánki Donát SC; 4.Pécs; 5. Külker; 6. Vízügy; 7. Ceglédi VSE; 8.Siketek SC; 9. Békéscsaba;

Források 
A magyar sport évkönyve 1976
Népsport 1976.08.12. 194. szám

1976
Magyarferfivizilabdabajnoksag